Десанка «Беба» Лончар (род. 28 апреля 1943, Белград) — сербско-итальянская киноактриса. Снялась в 52 фильмах в период между 1960 и 1982 годами. Известна ролями в кино 1960—1970-х годов. Впервые добилась «звёздного» статуса в родной Югославии, затем переехала в Италию, где также достигла немалого успеха.

Ранние годы 
Десанка Лончар выросла в белградском районе Дорчол, с ранних лет принимала участие в представлениях. В конце 1950-х годов получила опыт работы «на камеру» выступая в детских и молодежных программах на недавно начавшем работу телевидении Белграда. Обучалась актёрскому мастерству под руководством режиссёра Софии Йованович, благодаря которой и состоялся кинодебют Лончар — эпизодическая, не попавшая в титры роль в картине 1960-го года Diližansa snova.

Карьера

Дебют 
Прорыв в кинокарьере Бебы Лончар состоялся, когда снялась вместе с парой других актёров-дебютантов, Борисом Дворником и Душицей Жегарац в антивоенной драме Франца Стиглица Девятый круг. Эта история еврейской семьи из Любляны времён Холокоста со временем получила большое признание критики.

Ещё до премьеры Девятого круга 16-летняя Лончар исполнила свою первую главную роль — красивой молодой девушки Сони Илич, в молодёжной комедии Любовь и мода.

Начало карьеры в Югославии 
Девятый круг, премьера которого состоялась в конце апреля 1960 года, собрал хорошие отзывы. Хотя главная роль Руфь Алкалай досталась другой начинающей актрисе — Душице Жегарац — работа Десанки Лонча над образом Магды также была встречена очень тепло. Фильм был отобран для конкурса на Каннский кинофестиваль 1960 года, куда обе актрисы ещё даже не закончившие школу, отправились в мае, и где впервые вкусили блеска и гламура. Через несколько месяцев, в августе, фильм получил «Большую Золотую Арену за лучший фильм» на Кинофестивале в Пуле; и к тому же был представлен от Югославии на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Вышедшая на экраны той же осенью картина Любовь и мода произвела сенсацию, подобно которой Югославия ещё не знала. Дерзкая история, подкреплённая поп-саундтреком стала коммерческим хитом. Красота и обаяние Десанки Лончар, привносящие, наряду с Душаном Буладжичем, а также с признанными звёздами югославского кино Миодрагом Петровичем-Чкальей и Мией Алексичем, свежую струю в комедийный жанр, произвели неизгладимое впечатление на широкую аудиторию, проложили путь её карьере в кино.

Всего с двумя фильмами в послужном списке, к концу 1960-го года 17-летняя Десанка Лончар обрела статус национальной знаменитости. Вскоре она получила приглашение на главную женской роль режиссёра-дебютанта Александра Петровича, в его романтическую драму Двое — наряду с Михой Балохом и Милошем Жутичем. За роль загадочно-кокетливой столичной девушки Йованы Жрнич, она в очередной раз получила массу положительных отзывов в прессе. Фильм вышел в конце июля 1961 года, а в следующем году был отобран в конкурсную программу в Канны. И хотя фестивального успеха Девятого круга эта картина не повторила, фильм Двое получил очень хорошие отзывы за новаторский подход, за долгожданный глоток свежего воздуха в югославском кино, которое до этого момента в основном производило жанровые ленты с очень конкретной и жёсткой структурой и выверенным нарративом. Фильм Двое знаменует собой первое появление Лончар на экране под прозвищем Беба, вместо настоящего имени Десанка, практика, которая будет продолжена до конца карьеры Лончар.

Уже полноправная кинозвезда Югославии и всенародный секс-символ, Лончар начала получать роли в иностранных картинах, снятых в Югославии. Первым опытом такого рода стало приглашение от Франца Антеля на второплановую роль Афры в австрийскую ленту …und ewig knallen die Räuber. Затем последовали несколько югославских проектов, в которых у Лочар были заметные роли, такие как комедия Софии Йованович Доктор (1962), в основе которой одноимённая книга Бранислава Нушича, и лента Земляки (1963) Здравко Рандича. Кроме того, Беба Лончар взялась за второстепенную роль в британском приключенческом экшене Джека Кардиффа Корабли викингов (1963). Фильм был полностью снят в Югославии, а партнёрами Лончар стали Ричард Видмарк, Сидни Пуатье, Расс Тэмблин и Розанна Скьяффионо. Позднее актриса признавалась, что роль Герды была ей предложена, поскольку утверждённая исполнительница в последний момент вышла из проекта. Кардифф был вынужден в срочном порядке просмотреть множество местных претенденток и остановил свой выбор на Лончар, чьи физические данные, по его представлениям, позволяли ей сыграть женщину-викинга.

Другой иностранной картиной, так же снятой на территории Югославии, в которой оказалась занята Беба Лончар, стал англоязычный фильм германского производства: вестерн-мюзикл Шерифом была дама, поставленный Соби Мартином, с молодой актрисой в главной женской роли. Партнёром Лончар стал австрийский поющий актёр Фредди Куинн. В перерывах между съёмками, Лочар успела поработать с Миленой Дравич (молодой белградской актрисой, чья карьера напоминала её собственную), Любишей Самарджичем, Борисом Дворником и Мики Миковичем в романтической летней молодёжной комедии Волшебное лето, о мальчиках с Далматинского побережья, соблазняющих девочек-туристок.

Итальянский период 

В 1964 году в карьере Бебы Лочнар начался новый, итальянский, период. Она получила роль в новелле Мауро Болоньини для альманаха в Женщина — это нечто прекрасное. Уже к 21 году она переехала в Рим и продолжила сниматься в итальянском кино.

1965 год стал самым плодотворным в её карьере — она появилась в шести фильмах. В начале весны состоялась премьера комедии Карло Лиццани Селестина, в которой у Лончар была значительная роль, затем последовал эпизод в знаменитой комедии Жерара Ури Разиня, с Луи де Фюнесом и Бурвилем, и работа побольше в комедии Стено Letti sbagliati. В конце лета Бебе Лончар вновь на экране: она играет одну из пассий Марчелло Мастроянни в комедии Марио Моничелли Казанова 70, а затем они с Даниэлой Бьянки воплощают тандем соблазнительниц двух женатых друзей, в исполнении Витторио Гассмана и Адольфо Чели, в приключенческой комедии Лучиано Сальче Слалом. Этот напряженный год Бебе Лончар завершила работой в фильме Массимо Франчиозе Лентяй.

Первые киноработы Бебы Лочнар в Италии задали направление, по которому она, в основном, и продолжила движение в своей карьере, поскольку и режиссёры этой страны, и продюсеры всего мира видели её в ролях экзотической и таинственной прелестницы, как нельзя лучше подходящих для комедий по-итальянски.

Избранная фильмография 
 Девятый круг (1960)
 Любовь и мода (1960)
 И любовь исчезла (1961)
 Корабли викингов (1964)
 Разиня (1965)
 Слалом (1965)
 Казанова 70 (1965)
 Неустрашимый Лакки (1966)
 Птицы, пчелы и итальянцы (1966)
 Резня в чёрном лесу (1967)
 Падающий человек (1968)
 Рапорт Фуллера, база в Стокгольме (1968)
 Некоторые девушки могут (1969)
  Сердце матери (1969)
 Кошечка, кошечка, я люблю тебя (1970)
  Бранкалеоне в крестовых походах (1970)
 Кто убил прокурора и почему? (1972)
 Девушка с лунной кожей (1973)
 Special Squad Shoots on Sight (1976)
 Доносчица (1976)
 Воскресные любовники (1980)

Личная жизнь 
Лончар был замужем за хорватским бизнесменом и светским львом Йосипом «Диканом» Радельяком. Они познакомились в Сплите, в 1970-х. В 1982 году у них родился сын Лео. После родов, в возрасте 39 лет Беба Лончар решила закончить карьеру в кино. В конце 1980-х супруги расстались, поскольку Радельяк увлёкся более молодой актрисой Эной Бегович. После изматывающего судебного процесса, их развод был завершен только к 1994 году, и Радельяк получил опеку над их единственным сыном.

Летом 2000 года, Лончар стала жить с сербским лыжником Стеваном Маринковичем Кничанином, за которого вскоре вышла замуж. В конце 2000 года, она переехала из Рима в родной Белград, где проживает до сих пор. Несмотря на разрыв с кино тридцатилетней давности, Лончар по-прежнему очень популярна в Сербии и в других республиках бывшей Югославии. При этом она ведет очень спокойный, неброский образ жизни и редко дает интервью. Последнее на данный момент относится к июню 2010 года, когда фильму Любовь и мода исполнилось 50 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в 1943 году
Персоналии:Белград
Актрисы Югославии
Дети-актёры Югославии